Departamento de San Martín kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de San Martín (kommun i Argentina, Corrientes), 
 Departamento de San Martín (kommun i Argentina, Mendoza), 
 Departamento de Libertador General San Martín (kommun i San Luis), 
 Departamento de San Martín (kommun i Argentina, Santa Fe), 
 Departamento de San Martín (kommun i Argentina, San Juan), 
 Departamento de San Martín (kommun i Argentina, Santiago del Estero),

Peru 

 San Martín (region), 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Peruförgreningar